Le Gone du Chaâba steht für:

 Le Gone du Chaâba (Roman), Roman von Azouz Begag (1986)
 Le Gone du Chaâba (Film), Romanverfilmung von Christophe Ruggia (1997)